Der Bentley Bentayga (interne Bezeichnung 4V) ist ein seit 2016 produziertes Luxus-SUV der britischen Automobilmarke Bentley. Es basiert, ebenso wie die zweite Generation des Audi Q7, auf Volkswagens MLBevo-Plattform.

Modellgeschichte 

Auf dem Genfer Auto-Salon 2012 wurde die Studie „Bentley EXP 9F“ gezeigt. Die Serienversion, die auf der IAA 2015 in Frankfurt am Main erstmals vorgestellt wurde, zeigt speziell bei den Scheinwerfern deutliche Unterschiede. Der Bentayga ist das erste SUV von Bentley. 2016 hatte der Bentayga bereits einen Anteil von rund 47 % der gesamten Bentley-Fahrzeugproduktion.

Auf der Mondial de l’Automobile 2016 in Paris präsentierte Bentley den Bentayga mit dem V8-Biturbo-Dieselmotor der aus dem Audi SQ7 bekannt ist. Der Bentayga ist somit das erste mit Diesel betriebene Fahrzeug des britischen Automobilherstellers. Auf den Markt kam der Bentayga Diesel im .

Im   präsentierte Bentley den Bentayga mit einem V8-Ottomotor auf der Detroit Motor Show.

Auf dem 88. Genfer Auto-Salon im  präsentierte Bentley den Bentayga außerdem mit einem Plug-in-Hybridantrieb.

Im Herbst 2018 entfiel für Europa der Dieselmotor im Modellprogramm.

Im  wurde auf dem 89. Genfer Auto-Salon der Bentayga Speed vorgestellt. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h löst er den Lamborghini Urus als das schnellste in Serie gebaute SUV der Welt ab.

Am 30. Juni 2020 präsentierte Bentley eine überarbeitete Version des Bentayga. In Europa sollte die Zwölfzylinder-Version ursprünglich nicht mehr angeboten werden.

Der sportlicher gestaltete S wurde im Mai 2021 vorgestellt.

Eine Langversion EWB der Baureihe, die nicht in Europa vermarktet wird, debütierte am 10. Mai 2022.

Produktion 
Der Bentayga wird in Crewe, Vereinigtes Königreich endmontiert.

Die Herstellung der Karosserie wurde 2016 vom Volkswagenwerk Bratislava in der Slowakei in das Volkswagenwerk Zwickau in Deutschland verlagert.

Technik

Elektrische Anlage 
Der Bentley Bentayga ist zusammen mit dem Audi Q7 4M auf der gleichen Plattform (Modularer Längsbaukasten) das erste Serienfahrzeug mit kombiniertem 12-V- und 48-V-Bordnetz. Das 48-V-Netz leistet maximal 13 kW; seine Lithium-Ionen-Batterie hat 10 Ah. Geladen wird sie aus dem 12-V-Netz über einen 3 kW starken Gleichspannungswandler. Die Elektromotoren der elektronisch gesteuerten aktiven Wankstabilisierung und ein zuschaltbarer Verdichter der Motoraufladung werden mit 48 V betrieben.

Beim Plug-in-Hybridmodell wurde noch keine genaue Kapazitätsangabe des Akkumulators veröffentlicht, der Hersteller gibt jedoch an, dass sich das Fahrzeug im Haushaltsstromnetz in 7,5 h und im Drehstromnetz in 2,5 h aufladen lässt. Damit soll nach NEFZ eine elektrische Reichweite von 50 km ermöglicht werden.

Antrieb 
Für das Fahrzeug gibt es vier verschiedene Antriebsvarianten. Bei den Ottomotoren sind es ein 4,0-l-V8-Motor mit einer maximalen Leistung von 404 kW (550 PS), der unter anderem auch im gleichstarken Porsche Panamera Turbo eingebaut wird, und ein 6,0-l-W12-Motor mit den zwei Leistungsstufen 447 kW bzw. im Bentayga Speed mit 467 kW. Die Plug-in-Hybridantriebsvariante hat eine Systemleistung von 330 bis 340 kW. Bei ihr wird ein 3,0-l-V6-Motor mit einem Elektromotor kombiniert.

Der Bentayga Diesel leistet maximal 320 kW und hat einen 4,0-l-V8-Dieselmotor mit einer Register-Biturboaufladung (aus zwei Twin-Scroll-Turboladern), die durch einen elektrischen Verdichter unterstützt wird. Der gemeinsam mit dem Zulieferer Valeo entwickelte Verdichter erreicht in 250 ms den notwendigen Ladedruck und hilft so das Turboloch zu vermeiden. Der Motor des Verdichters leistet maximal 7 kW.

Bei allen Varianten wird die Motorleistung mit einem Achtstufen-Automatikgetriebe an alle vier Räder übertragen.

Fahrwerk 
Vorne hat das Fahrzeug eine Doppelquerlenkerachse und hinten eine Trapezlenkerachse.

Die gegen Mehrpreis erhältliche elektromechanische Wankstabilisierung (EAWS) des Zulieferers Schaeffler besteht aus einem Elektromotor mit einem dreistufigen Planetengetriebe zwischen den beiden Hälften des Stabilisators. Die EAWS bringt stufenlos ein Moment von bis zu 1200 Nm auf und  benötigt hierfür bis zu 3 kW Leistung. So wird einerseits bei unebener Fahrbahn durch Entkopplung der Stabilisator-Rohre der Federungskomfort erhöht, andererseits durch aktives Verdrehen der Hälften gegeneinander bei sportlicher Kurvenfahrt ein Wankausgleich erzielt.

Motorsport 
Für den Pikes Peak International Hill Climb im  entwickelte Bentley einen speziellen Bentayga. Durch den Verzicht von Innenausstattung wiegt das Fahrzeug 300 kg weniger als die Serienversion. Damit erzielte das Fahrzeug den Rekord für Serien-SUV auf der Bergstrecke.

Umbauten 
Die Unternehmensgruppe WELP Group und der Karosseriebauer Klassen bieten Radstandsverlängerungen an. Die erhältlichen Verlängerungen betragen unter anderem 580 Millimeter und 1016 Millimeter. Von der Unternehmensgruppe WELP Group aus Georgsmarienhütte (Deutschland) werden zudem gepanzerte Versionen bis in die höchsten zivilen Schutzklassen angeboten (zum Beispiel VPAM BRV 2009 VR6 / B6). Diese Fahrzeuge werden in Produktionsstätten in Deutschland hergestellt. Der Hersteller Inkas Armored Vehicles bietet zudem eine gepanzerte Version an. Die erreichte Schutzklasse ist dabei BR6.

Technische Daten

Produktionszahlen

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.883 Bentley Bentayga neu zugelassen worden. Mit 481 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Fotos und Bericht zur IAA 2015 bei auto motor und sport

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell